

Geografia 
 Hå – comune norvegese della contea di Rogaland
 Ha – provincia del Bhutan
 Ha – gola situata nella parte meridionale dell'isoala di Creta, in Grecia

Sigle 
 High availability – termine usato in informatica per denotare tecnologie volte a garantire la massima continuità e disponibilità dei servizi erogati, ad esempio Cluster HA
 Hyaluronic acid – acido ialuronico

Chimica 
 Ha – simbolo chimico dell'hahnio, vecchio nome del dubnio (Db).

Codici 
 HA – codice vettore IATA di Hawaiian Airlines
 HA – codice FIPS 10-4 di Haiti
 ha – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua hausa
 HA – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Has (Albania)
 HA – codice ISO 3166-2:ET di Harari (Etiopia)
 HA – codice ISO 3166-2:IL del distretto di Haifa (Israele)
 HA – codice ISO 3166-2:NA di Hardap (Namibia)
 HA – codice ISO 3166-2:ZW di Harare (Zimbabwe)

Mitologia 
 Ha – divinità dell'Antico Egitto

Persone 
 Ha Dae-Sung (1985) – ex calciatore sudcoreano
 Hà Đức Chinh (1997) – calciatore vietnamita
 Ha Eun-ju (1983) – ex cestista sudcoreana
 Ha Ji-won (1978) – attrice sudcoreana
 Ha Jin (1956) – scrittore, poeta e saggista cinese naturalizzato statunitense 
 Ha Jung-won (1942) – ex calciatore nordcoreano
 Ha Seok-jin (1982) – attore sudcoreano
 Ha Seok-ju (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore sudcoreano
 Ha Seung-ri (1995) – attrice sudcoreana
 Ha Suk-rye (1970) – ex cestista sudcoreana
 Ha Tae-gyu (1989) – schermidore sudcoreano
 Ha Tae-kwon (1975) – ex giocatore di badminton sudcoreano
 Ha Ui-geon (1943) – ex cestista sudcoreano
 Ha Yong-woo (1977) – ex calciatore sudcoreano

Alfabeto 
 Ḫāʾ – lettera dell'alfabeto arabo
 Ha – lettera dell'alfabeto cirillico
 Ḥāʾ – lettera dell'alfabeto arabo
 Hāʾ – lettera dell'alfabeto arabo
 Ha – kana giapponese

Altro 
 ha – simbolo dell'ettaro
 hA – simbolo dell'ettoampere
 HA – targa automobilistica di Hallein (Austria)
 HA – targa automobilistica di Hagen (Germania)
 HA – targa automobilistica di Ilia (Grecia)
 Ha – popolo dell'Africa orientale
 Lingua ha (codice ISO 639-3 ha)
 Ha – album di Doseone del 2005